Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de La Salle ou de LaSalle (, ) :
le comté de LaSalle, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de La Salle, situé dans l'État du Texas.

En outre, dans l'État de Louisiane, où le comté () est remplacé par la paroisse (), il existe une paroisse de La Salle ().